Aeschnophlebia anisoptera – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae). Występuje w Japonii.

Przypisy 

Żagnicowate
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1883 roku